Numele  propriu Lincoln, care este azi larg răspândit în arealul de vorbire al limbii engleze, este originar din orașul Lincoln, Lincolnshire, un oraș din estul Angliei.  Numele este o contracție din limba latină a denumirii Lindum Colonia, care a fost numele unei colonii din Anglia fondată pentru retragerea soldaților romani.  Când comitatele, care erau numite la timpul respectiv "shires", au fost înfințate în secolul al 11-lea în Anglia, orașul Lincoln a devenit cel mai important oraș al comitatului Lincolnshire.  Numeroase municipalități din Commonwealth of Nations sunt numite în onoarea așezării Lincoln, Lincolnshire. 

Numele propriu Lincoln a devenit ulterior un nume de familie.  Persoana cea mai cunoscută este desigur, Abraham Lincoln, cel de-al șaisprezecelea președinte al Statelor Unite ale Americii.  Printre alte lucruri numite după Abraham Lincoln în Statele Unite, se numără și orașul Lincoln, Nebraska și linia de automobile luxoase Lincoln. 

Lincoln se mai poate referi și la oricare din următoarele persoane sau locuri.

Oameni 
 
 Abraham Lincoln, cel de-al șaisprezecelea președinte al Statelor Unite ale Americii
 Benjamin Lincoln, revoluționar al Războiului revoluționar american
 Blanche Lincoln, senator de Arkansas
 Levi Lincoln, Sr. (1749 - 1820), un membru al Camerei Reprezentanților a SUA din statul Massachusetts, devenit ulterior guvernator al aceluiași stat
 James F. Lincoln, Lincoln Electric Company CEO, autor despre afaceri etice 	 
 Levi Lincoln, Jr. (1782-1868), fiu al seniorului Levi Lincoln, guvernator al statului  și membru al Camerei Reprezentanților Statelor Unite
 Robert Todd Lincoln, fiul lui Abraham Lincoln și United States Secretary of War
 Saint Hugh of Lincoln 	 
 Little Saint Hugh of Lincoln 	 
 Prince Lincoln Thompson (1949-1999), cântăreț de reggae din Jamaica

Nume de locuri (municipalități)

În Argentina 

 Lincoln, Buenos Aires, din Argentina

În Australia 

 Porth Lincoln din Australia

În Canada 

 Lincoln,  
 Lincoln,  
 Lincoln County, Ontario
 Lincoln (district electoral), fost district electoral federal din Ontario

În Marea Britanie 

 Lincoln, Lincolnshire, orașul capitală al comitatului Lincolnshire -- locul originar numit "Lincoln"

În Noua Zeelandă 

 Lincoln, Noua Zeelandă

În Statele Unite ale Americii

Numite Lincoln 

 Lincoln, Alabama 
 Lincoln, Arkansas 
 Lincoln, California 
 Lincoln, Delaware 
 Lincoln, Illinois 
 Lincoln, Iowa 
 Lincoln, Maine 
 Lincoln, Massachusetts 
 Lincoln, Michigan 
 Lincoln, Missouri 
 Lincoln, Montana 
 Lincoln, capitala statului Nebraska 
 Lincoln, New Hampshire  
 Lincoln, New York  
 Lincoln, Dakota de Nord 
 Lincoln, Pennsylvania 
 Lincoln, Rhode Island 
 Lincoln, Vermont 
 Lincoln, Virginia 
 Lincoln, Wisconsin  (12)
 Statul State of Lincoln, două propuneri diferite de a denumi noi state ale Statelor Unite

Nume compuse ce conține Lincoln 

 Lincoln Center, statul 
 Lincoln City, statul 
 Lincoln City, statul 
 Lincoln Heights, statul 
 Lincoln Park (mai multe)
 Lincoln Square, din Chicago, statul 
 Lincoln Township, statul  (8)
 Lincoln Township, statul  (2)
 Lincoln Township, statul  (3)
 Lincoln Village, statul 
 Lincoln County, numele a comitate din 23 de state ale Uniunii
 Lincoln Parish, Louisiana
 Lincolnwood, Illinois

Munți 
Sunt cinci munți numiți Mount Lincoln, toți în Statele Unite:
 Mount Lincoln (Colorado)
 Mount Lincoln (Massachusetts)
 Mount Lincoln (Nevada)
 Mount Lincoln (New Hampshire)
 Mount Lincoln (Washington)

Instituții de învățământ

Colegii și universități 

 Lincoln College, Oxford, colegiu constituent al University of Oxford, numit după Episcopul de Lincoln, Lincolnshire (secolul al XV-lea)
 Lincoln College, Lincolnshire, colegiu universitar din Lincolnshire, 
 Lincoln University (California)
 Lincoln University (Missouri)
 Lincoln University (New Zealand)
 Lincoln University (Pennsylvania)
 University of Lincoln (England)
 University of Nebraska-Lincoln

Licee 

 Abraham Lincoln High School (Des Moines) (Iowa)
 Abraham Lincoln High School (Los Angeles) (California)
 Abraham Lincoln High School (San Francisco) (California)
 Abraham Lincoln High School (San Jose) (California)
 Abraham Lincoln High School (New York) (New York)
 Lincoln High School (Stockton) (California)
 Lincoln High School (Tallahassee) (Florida)
 Lincoln High School (Jersey City) (New Jersey) 
 Lincoln High School (Lincoln, NE) (Nebraska) 
 Lincoln High School (Manitowoc) (Wisconsin)
 Lincoln High School (Portland) (Oregon)
 Lincoln High School (Vincennes) (Indiana)
 Lincoln High School (Sioux Falls) (South Dakota)
 Lincoln High School (San Jose)  Costa Rica

Clădiri și drumuri 

 Lincoln Castle
 Lincoln Cathedral
 Lincoln Center for the Performing Arts din New York City
 Lincoln Highway
 Lincoln Laboratory, parte a MIT
 Lincoln Memorial din Washington, D.C.
 Lincoln Tunnel

Cultură 

  Lincoln , titlu a trei programe separate de televiziune, în care personificarea lui Abraham Lincoln a fost realizată de 
 Hal Holbrook (1975)
 Sam Waterston (1988)
 Jason Robards (1992)
 Lincoln (film din 2008), un film din 2008 despre Abraham Lincoln cu Liam Neeson
 Lincoln (film din 2012), un film din 2012 despre Abraham Lincoln cu Daniel Day-Lewis
 Lincoln, termen de argou desemnând bancnota de cinci dolari americani
 Lincoln (album), un album muzical realizat de formația They Might Be Giants, numit după localitatea Lincoln din statul 
 Lincoln (band), formație muzicală americană din anii 1990
 Lincoln Imp, posibil spirit rău pietrificat în Lincoln Cathedral
 Lincoln Records, companie de înregistrări din anii 1920, folosind imaginea președintelui Lincoln ca logo al său
 Lincoln City F.C., club de footbal din Lincoln, Anglia

Vase, aeronave și automobile

Vase 

 Patru vase de război a Royal Navy
 HMS Lincoln, secolul al 18-lea
 HMS Lincoln (G42), distrugător 
 HMS Lincoln (F99) 
 HMS Lincoln City
 Două vase militare a U.S. Navy
 USS Abraham Lincoln (SSBN-602) - submarin
 USS Abraham Lincoln (CVN-72) - port-avion

Aeronave 

 Avro Lincoln, bombardier RAF dezvoltat spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, care nu a apucat să fie folosit în luptă și după zece ani a fost înlocuit cu alte modele de avion cu reacție
 Lincoln Aircraft Company, fabricant de aeroplane din anii 1920

Automobile 

 Lincoln (automobil) — automobile de lux al companiei Ford Motor Company, numit în onoarea președintelui Statelor Unite Abraham Lincoln

Diverse 

 Lincoln biscuit, biscuit 
 Lincoln Logs, jucărie populară pentru copii
 Lincoln red cattle, varietate de bovine, originară din Lincolnshire, Anglia
 Lincoln (sheep), varietate de ovine, originară din Lincolnshire, Anglia]]
 3153 Lincoln, planetă minoră

Nume proprii